Алекса́ндр Касья́нович Федору́к (род. 27 сентября 1938, Мерикур) — советский и украинский искусствовед, доктор искусствоведения (1996), профессор (2004). Академик Академии искусств Украины (2000). Заслуженный деятель искусств Украины (2003). Заслуженный деятель культуры Польши (1977). Вице-президент Украинской секции Международной ассоциации арт-критиков AIKA (ЮНЕСКО), секретарь Национального союза художников Украины.

Избранные публикации 
 Украинско-польские связи в изобразительном искусстве второй половины ХІХ — начала XX веков: Автореф. на соискание … канд. искусствоведения. — К., 1971. — 24 с.
 Петро Кончаловський — видатний рад. художник. — К., 1976. — 24 с.
 В колі традицій та авангарду: (Польський живопис повоєнних років). — К.: Абрис, 1995. — [Част. 1]. — 232 с.
 Василь Хмелюк. — К.: Тріумф, 1996. — 264 с. — (Серія: «Повернуті імена»).
 Пластика Петра Капшученка. — К.; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 2004. — 275 с.

Литература 
 Мат. до словника мистецтвознавців УРСР: [Довідкова ст. про О. Федо рука] // Українське мистецтвознавство: Респ. міжвідомчий зб. / АН УРСР; ІМФЕ. — К.: Наук. думка, 1970. — Вип. 4. — С. 123.
 Яцишин З. Від Станіслава Дністрянського до Олександра Федорука: [Про особові фонди Тернопільського держ. архіву Тернопільської обл.] // Русал ка Дністрова. — 1994. — № 14.
 Мистецтво України: Біографічний довідник / Упорядники: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський. За редакцією А. В. Кудрицького. — К.: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997. — 700 с. — ISBN 5-88500-071-9. — С. 602—603.
 Ваврик І., Ониськів М. Гостював Олександр Федорук // Вільне життя. — 2010. — 27 січ.
 Сидор-Гібелинда О. У сузір’ї колег та колежанок: Олександр Федорук // Art Ukraine: Топ-100 мистецьких подій та особистостей. — К., 2010. — № 1(4). — Січень-лютий. — С. 115.
 Федорук Олександр Касіянович: Біобібліографічний покажчик / Упоряд. Я. Федорук, В. Ханко; перед. сл. В. Сидоренка; всиуп. ст. В. Ханка. К., 2010. — 126 с.

Ссылки 
 ОЛЕКСАНДР КАСЬЯНОВИЧ ФЕДОРУК 

Искусствоведы Украины
Заслуженные деятели искусств Украины
Доктора искусствоведения
Заслуженные деятели культуры Польши
Кавалеры ордена князя Ярослава Мудрого 5 степени
Выпускники Львовского университета